McAlister, MacAlister oder Macalister ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine McAlister (* 1988), US-amerikanischer Rapper, siehe Ace Hood
 Chris McAlister (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Chris McAlister (Leichtathlet) (* 1995), britischer Hürdenläufer
 Hill McAlister (1875–1959), US-amerikanischer Politiker
 Katie MacAlister (* 1969), US-amerikanische Autorin
 Luke McAlister (* 1983), neuseeländischer Rugbyspieler
 R. A. S. Macalister (1870–1950), irischer Archäologe

Macalister steht für

 Macalister (Region), eine Region in Australien (Interim Biogeographic Regionalisation for Australia)

Siehe auch:
 Alister
 Allister
 McAllister
 MacAllister